Лезбос се може односити на:

 Острво Лезбос, грчко острво у Егејском мору
 Префектура Лезбос, област у Грчкој
 Лезбос, жаргонски израз за лезбијку
 Лесвос (општина)